Llàtzer Tramulles puede hacer referencia a:

Llàtzer Tramulles el Viejo, escultor español.
Llàtzer Tramulles el Joven, escultor español, hijo del anterior.